Die Orgelbauanstalt Karl Bach war ein deutsches Orgelbauunternehmen mit Sitz in Aachen.

Geschichte 
Die Orgelbauanstalt Karl Bach existierte mindestens seit den 1920er Jahren. Vor allem nach dem Krieg produzierte die Firma viele neue Orgeln. Vermutlich in den 1970er Jahren hörte das Unternehmen auf zu existieren.

Werkliste (Auswahl) 
Die Orgeln befinden sich zum größten Teil in der Region zwischen Aachen und Düren in den Dorfkirchen, die im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt oder ganz zerstört waren. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass Bach kostengünstige Orgeln baute. Diese wurden in Fertigteilbauweise gefertigt. Dadurch konnten viele in kurzer Zeit errichtet werden. Jedoch ist dadurch die Qualität vieler Instrumente eher bescheiden. So werden heute viele Orgeln von Karl Bach ausgebaut und durch neue ersetzt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bach
Produzierendes Unternehmen (Aachen)
Ehemaliges Unternehmen (Aachen)
Musik (Aachen)
Orgellandschaft Rheinland
Wikipedia:Gründungsdatum ungeklärt